3DS est un sigle qui peut faire référence à :
 3DS, abréviation de 3D Studio Max, un logiciel de modélisation et d'animation 3D ;
 3DS, un format de fichier contenant des objets tridimensionnels, destiné à l'inter-opérabilité entre plusieurs logiciel de 3D ;
 Les Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, consoles de jeu vidéo ;
 3-D Secure, un protocole sécurisé de paiement sur Internet ;
 3-D's ou 3D's, nom sous lequel sont vendus les gâteaux apéritif Bugles dans certains pays, dont la France ;
 3DS, abréviation du projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action publique (anciennement : 4D, pour « décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification »).
 3DS ou 3Ds, abréviation de 3D stéréoscopique, terme utilisé dans le domaine du cinéma (en particulier par les cinéastes et stéréo-graphes) pour distinguer les films en "vraie 3D" (c'est-à dire en stéréoscopie), des films d'animation "3D" (c'est-à-dire issu de modélisation 3D, mais pas en relief).
 3DS est un diminutif fréquemment utilisé pour désigner l'entreprise Dassault Systèmes.